Tenofovir disoproxil (TDF), een hiv-remmer
Tenofovir alafenamide (TAF), een hiv-remmer